ФК Раднички 1912 је фудбалски клуб из Сомбора. Он је заправо ФК Станишића из истоименог места који је у лето 2018. године преименован и премештен у Сомбор.

Настанак 

Након што је екипа ФК Станишић из Станишића освојила прво место у Подручној лиги Сомбора за сезону 2017/18. и пласирала се у Војвођанску лигу Север, Срђан Завишин, Драган Дрча и Зоран Рус одлучили су да седиште клуба пребаце у Сомбор, не сазивајући скупштину клуба.   На седници одржаној 26. јуна 2018, таква одлука озваничена је решењем Агенције за привредне регистре, а име клуба промењено је у ФК Раднички 1912. Да би додатно збунили фудбалску јавност челници овог новооформираног клуба дали су свом клубу име и придодали годину у свој назив име и годину оснивања старог и славног сомборског Радничког кога ће касније на све начине покушати да угасе   и да протерају са Градског стадиона у Сомбору. Ово друго им је успело фебруара 2020.  

Дешавања у вези са таквим подухватом била су пропраћена контроверзама и међусобним оптужбама спортских радника и политичара у граду.

О клубу 

За председника клуба, непосредно по његовом оснивању, именован је Зоран Јањатовић (1995.), док је спортски директор постао Никола Елез (1958.), који се на тој позицији задржао свега пола године. 

Након Јањатовића на место председника у мају 2022. године долази Дејан Гргић (1975.) из Чонопље . Драган Дрча, најближи сарадник председника Гргића и првог човека клуба који врши и дужност председника Скупштине града Сомбора Зорана Руса, након разилажења оптужио је ову двојицу за разне малверзације унутар клуба и на самом стадиону као и око исплата играчима и намештања фудбалских утакмица у којима је овај клуб учествовао:

На место председника клуба почетком јануара 2023. године уместо Гргића долази други чонопљанин Бранислав Мутић (1981.). Међутим, средином јануара након смене председника скупштине града Зорана Руса са места главног повереника СНС у Сомбору , иначе, главног оснивача, финансијера и покретача овога клуба , клуб полако почиње да се урушава. Прво из клуба одлазе играчи са стране и тренер Јеврић.

Клуб је пред почетак другог дела такмичарске 2022/23. одустао од даљег такмичења у Српској лиги Војводине. Претходно је заузимао водећу позицију на табели.

За четири и по године клуб је постао познат и по честим сменама тренера. Екипу је прво предводио Ненад Церовић.  Након утакмице трећег кола, Церовић је разрешен дужности, а за новог тренера постављен је Сретен Аврамовић. Аврамовић се на тој функцији задржао до краја првог дела сезоне, који је Раднички 1912 окончао на водећој позицији Војвођанске лиги Север. За шефа стручног штаба потом је именован Момчило Раичевић. Раичевића је у току пролећа 2019. заменио помоћник Никола Жигић који приводи сезону до краја. У јулу 2019. године екипу преузима Иван Гвозденовић. годину дана касније у јулу 2020. године  Небојша Максимовић је нови стратег , да би након само три месеца, на његово место половином септембра 2020. године по први пут дошао Душан Јеврић . Након другог узастопног пораза Јеврић је смењен августа 2021. године и на његово место је дошао Игор Радусиновић, из омладинског погона клуба . Сретен Вилотић из Апатина је нови стратег у октобру 2021. године. Јануара 2022. године нови тренер је Саша Стојадиновић, који ће на клупи остати до маја 2022. након њега клуб је опет преузео Игор Радусиновић. Савo Павићевић постаје тренер јула 2022. године  али је након месец и по (августа 2022.) и две везане победе отишао из клуба због, како је навео у изјави за Спортски Журнал, „неких ствари које не функционишу како је замислио” . После одласка Павићевића на клупу по трећи пут седа "дежурни ватрогасац" Радусиновић али након пет кола у октобру 2022. године Душан Јеврић је по други пут на клупи, уједно и последњи. 

Поред тренера који су се мењали као на траци велики број играча је продефиловао у споменутом периоду кроз овај клуб. Састав клуба је био састављен углавном од играча који су долазили са стране.

За време свог "живота у Сомбору" клуб је због његовог првог човека Зорана Руса  председника Скупштине града Сомбора  "уживао" велику финансијску подршку локалне власти, до тад не забележене у историји спорта у Сомбору. 

ФК Станишић је за 2018. годину када је наступао у Подручној лиги Сомбор петом фудбалском рангу такмичења на конкурсу за спорт од Града Сомбора припало 695.000 динара . Када је ФК Станишић на лето 2018. године пребачен у Сомбор и преименован у "Раднички 1912", на следећем конкурсу за спорт, јануара 2019. године добио је велику финансијску помоћ иако је тада насупао у четвртом рангу! Наиме за споменуту годину клубу је од стране конкурса за спорт припало 6.369.000,00 динара . У 2020. години клуб је у првом делу године добио 3.490.000,00 динара  док је у другом боље прошао - 4.400.000,00 динара . Само у 2021. години клуб је на конкурсу у области спорта добио 13.300.000,00 динара или 113.000е  , а у 2022. 12.200.000,00 или више од 100.000 е . 

И поред велике финансијске помоћи добијене из Буџета Града Сомбора (за четири године 39.759.000,00 динара - без онога дела 695.000 које је добио ФК Станишић, мада се и ту део цифре наследио), клуб није успео да се пласира даље од Српске лиге "Војводина" - трећег ранга такмичења.

Види још 
 СУ Станишић 1920
 Списак фудбалских клубова у Србији

Референце

Спољашње везе 
 
 

Р
Спорт у Сомбору